Lam är ett efternamn eller släktnamn, som förekommer i skilda delar av världen. Som östasiatiskt namn kan det vara en kantonesisk transkription av det kinesiska skrivtecknet  林, som med standardkinesiskt uttal transkriberas Lin, pinyin Lín.

Det är främst i Hongkong, där kantonesiska är officiellt språk, och i den kinesiska diasporan som namnformen Lam förekommer. I Kina utom  Hongkong och Macao är idag pinyintranskriptionen påbjuden, också för kantonesisktalande.

Offentlig statistik uppger att 687 personer med efternamnet Lam var folkbokförda i Sverige den 31 december 2018. Att döma av förnamnen är många av dessa av vietnamesiskt ursprung. Detta gäller också dem som har Lam som förnamn (129 män, 443 kvinnor).

Personer med efternamnet Lam

Män
 Lam Tsai Wing (cirka 1860–1942), kinesisk kampsportare
 Lam Ching Ying (1952–1997), kinesisk skådespelare
 Herman Johannes Lam (1892–1977), nederländsk botaniker
 Lam Ngai Kai (född 1953), filmregissör från Hongkong
 Wifredo Lam (1902–1982), kubansk målare

Kvinnor
 Carrie Lam (född 1957), chefsminister i Hongkong
 Elisa Lam (1991–2013), kanadensisk kvinna avliden under mystiska omständigheter
 Sandy Lam (född 1966), popsångerska från Hongkong

Källor

Se även
 Lamm (efternamn)
 Lin (namn)

Asiatiska efternamn